Les Euconulidae sont une famille de mollusques gastéropodes.

Liste des genres 
 D'après uBio :
 Afroconulus van Moll & Van Bryggen, 1971
 Cancelloconus Rensch, 1932
 Chetosyna Baker, 1941
 Coccoslens Baker, 1941
 Cocosconus Baker, 1941
 Coneuplecta Mollendorff, 1893
 Discoconulus Reinhardt, 1883
 Dryachloa Thompson & Lee, 1980
 Ernstia Jousseaume, 1889
 Euconulus Reinhardt, 1883
 Eurychlamys Godwin Austen, 1899
 Gunongia Tillier & Bouchet, 1988
 Guppya March, 1867
 Habroconus Fischer & Crosse, 1872
 Kionghutania Tillier & Bouchet, 1988
 Kororia Baker, 1941
 Luchuconulus Pilsbry, 1928
 Macroceras Semper, 1870
 Monoconulus Baker, 1941
 Nesoconulus Baker, 1941
  Palaua Baker, 1941
 Pellucidomus Baker, 1941
 Pseudoguppya Baker, 1925
 Sabalimax Tillier & Bouchet, 1988
 Spiroconulus von Martens, 1892
 Velifera Binney, 1879

Voir aussi

Liens externes